Bergius puede referirse: 
 Burkhard Bergius (1937–2010), arquitecto y urbanista alemán.
 C. C. Bergius (1910–1996), escritor alemán.
 Carl Julius Bergius (1804–1871), escritor y economista.
 Conrad Bergius (1592–1642), teólogo reformista alemán, hijo de Konrad.
 Friedrich Bergius, químico alemán 1884-1949, autor del proceso Bergius (licuefacción directa del carbón).
 Georg Conrad Bergius (1623–1691), teólogo reformista alemáne.
 Johann Bergius (1587–1658), teólogo reformista alemán, otro hijo de Konrad.
 Johann Heinrich Ludwig Bergius (1718–1781), científico administrativo alemán.
 Karl Julius Bergius (1804–1871), politólogo alemán.
 Konrad Bergius (1542–1592), profesor de retórica en Wittenberg y Rector de Institutos en Stettin.

Autores de nombres científicos 
 Bergius - Bengt Bergius 1723-1784
 Karl Heinrich Bergius
 Peter Jonas Bergius